Terminus kan syfta på:
 Terminus (fiktiv plats) – en fiktiv planet i böcker av Isaac Asimov
 Terminus (mytologi) – en gud i den romerska mytologin